Juillé puede referirse a: 

 Juillé, comuna francesa situada en Charente.
 Juillé, comuna francesa situada en Sarthe.
 Juillé, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.